Kuningassaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuningassaari (ö i Mellersta Finland), Äänekoski, 
 Kuningassaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar